NGC 3860 ist eine Spiralgalaxie vom Hubble-Typ Sab im Sternbild Löwe an der Ekliptik. Sie ist schätzungsweise 248 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt und ist ein Mitglied des Leo-Galaxienhaufens Abell 1367. 

Das Objekt wurde am 27. April 1785 von Wilhelm Herschel entdeckt.

Weblinks 
 SIMBAD Astronomical Database

Einzelnachweise 

Spiralgalaxie